CozyCot est un site web de réseautage social (créé en 2001) et une publication périodique (en 2010) pour le public féminin de l'Asie de l'Est et l'Asie du Sud-Est (surtout Singapour).

Historique 

CozyCot a été créé en novembre 2001, comme un portail d'Internet, où les membres pourraient discuter sur achats et mode. Quand la communauté a augmenté, le fondatrice Nicole Yee a commencé à organiser des réunions pour les membres. Plusieurs marques de parfums ont remarqué la communauté grandissante et ils ont offert des lieux de rendez-vous. Il s'est ensuivi des autres projets commerciaux qui ont donné l'idée de transformer le site web en une entreprise privée. En 2002, Nicole Yee a enregistré CozyCot Pte Ltd, la société de gestion du portail, en 2007, elle a engagé le premier employé, puis, en 2008, elle a investi  dans le site. Le chiffre d'affaires dépassait 1 million $ en 2009, avec une croissance de 115 %.

La communauté s'a élargi cependant que le lectorat de les magazines féminins de Singapor a commencé à préférer l'Internet, transformant  le  portail dans la plus connue communauté féminine en ligne de Singapour, avec plus de  visiteurs uniques chaque mois. Il s'élargit aussi géographiquement, dans le reste de l'Asie orientale, aussi parmi la population asiatique de les États-Unis, l'Australie et la Nouvelle-Zélande, devenant l'un des sites locaux "qui a fait visible Singapour sur la carte du monde". Depuis 2006, il se classe chaque année comme le Premier Site des Femmes au Prix de Performance Online de Hitwise Singapour.

En octobre 2009, MindShare a annoncé le début d'une téléréalité en ligne au CozyCot. L'émission, nommé House Husbands, présente un groupe d'hommes qui veulent à prouver qu'ils sont aussi à l'aise dans les réunions d'affaires ainsi que soignant leur bébé. Les concurrents doivent accomplir des différentes tâches parentales.

L'entreprise a développé aussi une présence hors ligne, avec Ninki-Ô, un magasin de 1000 pieds carrés dans Orchard Central et avec la publication  mensuelle CozyCot. En mai 2010, CozyCot a nommé Nielsen pour réaliser les mesures d'audience sur Internet (le site est audité par Nielsen depuis 2005).

En 2012, ils ont été lancées une nouvelle section de forum pour les utilisateurs malaisiens et une nouvelle section pour des articles en chinois.

Communauté

Les utilisateurs de CozyCot, nommé "Cotters", interagent dans le forum, en commentaient les produits de beauté et aussi aux événements organisées par le personnel. Un système d'accumulation de points (par rapport à l'activité dans le site) est utilisé pour donner des récompenses aux membres.

Forum
Le forum initial de les premières années a été consacrée principalement aux conseils et opinions d'achat et de la mode. Il s'a élargi ensuite pour couvrir domaines come la maison, le mode de vie, la maternité, la carrière, les finances, la technologie ou les mariages. Ces thèmes sont appelés « canaux » (28 en avril 2009). Le forum a été remarqué pour sa diversité de sujets, certains (comme celles sur les spas ou les parfums) sensiblement absent de la plupart des autres forums. La langue utilisée principalement est l'anglais, mais ils sont aussi des textes (partielles) en chinois. Un débat au CozyCot sur la chirurgie plastique, avec plus de 1000 commentaires et 8 millions de visiteurs, a été repris dans Hankook Ilbo, en ce qui concerne les opinions de les chinois sur ce sujet et leur tourisme cosmétiques vers la Corée du Sud.

Commentaires 

CozyCot a une bibliothèque de plus de  produits, qui sont disponibles pour être commenté par les membres. Un  logiciel de le scanner de iPhone permet aux utilisateurs de consulter ces commentaires en capturant les codes à barres avec des caméras de leurs iPhones.

Événements 

CozyCot est l'hôte d'événements, d'ateliers, groupes de discussion etc. En collaboration avec Citibank, CozyCot a organisé CozyCot Holy Grail Private Party en 6 - 7 septembre 2008, pour célébrer sa , le thème étant "la crème de la crème".

L'anniversaire de l'an prochain a consisté en une campagne de dons de masse de chemises, au profit de Star Shelter, un refuge temporaire pour les femmes et les enfants qui sont victimes de violence familiale.

À « LoveFest 2011 », un événement de speed dating tenu à Orchard Central (8-9 octobre 2011), la chose qui a attiré l'attention de la presse a été le fait que les hommes ont participé avec les yeux bandés et ils ont été encouragés à éviter les questions liées à l'âge et l'aspect physique. Aussi, les hommes et les femmes n'étaient pas autorisées de discuter sur l'occupation et la situation financière. Selon le fondateur de CozyCot, Nicole Yee, l'idée était que "l'aspect physique ne doit pas être le plus important dans une relation. Il y a plus d'éléments importants tels que le caractère d'une personne, en termes de goûts personnels, qui sont tout aussi importants dans une relation."

Publications 

En avril 2010, il a été lancée CozyCot, une publication  mensuelle de 25 pages avec un tirage de  exemplaires. En juin 2011, il a suivi la publication trimestrielle (mook), de 188 pages, avec le même nom, publié sur papier, ainsi que sur Internet. Les deux versions ont la même apparence et les mêmes articles, mise en page et images. La version en ligne inclut les fonctionnalités supplémentaires d'interactivité.

Prix 

Depuis 2006 CozyCot a gagné le titre de Premier Site Féminin pour quatre années consécutives, en Hitwise Singapore Online Performance Award. Le site a été aussi le lauréat de la catégorie Site Féminin de Singapour à Digital Media of the Year 2011.

Références 

Presse féminine
Mode
Cosmétique